Daryl, un prénom anglo-saxon.
 D.A.R.Y.L., un film américain de science-fiction sorti en 1985.

Prénom